Рáдуловые () — крупное семейство печёночных мхов порядка Порелловые, которое включает в себя три рода — Мартинеллиус (), Патарола () и Радула () с более чем 190 видами (некоторые из видов имеют неясный статус).

Общая информация
Виды этого семейства представляют собой небольшие растения, с размерами гаметофита всего несколько сантиметров длиной и 1-2,5 мм шириной. Амфигастрии отсутствуют. Ризоиды развиваются только на брюшных лопастях листьев, а на стебле гаметофита отсутствуют. Листья набегающие, складчато 2-лопастные (редко отдельные 3-лопастные), с угловатым перегибом между лопастями и закругленной верхушкой. Дорсальная лопасть большей частью заметно крупнее вентральной. Периантий уплощенный в спинно-брюшном направлении, имеет широкое усеченное устье.

Экология
Представители семейства в основном тропические растения-эпифиты, которые предпочитают селиться на коре деревьев (преимущественно лиственных), а также на скалах, стенках пещер и увлажнённых поверхностях камней. В России встречается 6 видов, из которых два произрастают Сибири. Самый распространенный вид, который встречается по всей умеренной полосе северного полушария это .

Виды семейства 
По данным The Plant List, семейство в себя включает следующие виды:

Род Мартинеллиус:
 	
Род Патарола:
 
 	
Род Радула:

Примечания

Литература 
 

Печёночные мхи
Семейства растений
Радуловые